Magsaysay ist der Name von:

 Stadtgemeinden auf den Philippinen
 Magsaysay (Davao del Sur), in der Provinz Davao del Sur
 Magsaysay (Lanao del Norte), in der Provinz Lanao del Norte
 Magsaysay (Misamis Oriental), in der Provinz Misamis Oriental
 Magsaysay (Occidental Mindoro), in der Provinz Occidental Mindoro
 Magsaysay (Palawan), in der Provinz Palawan

 Ramon Magsaysay (Zamboanga del Sur), Stadtgemeinde in der Provinz Zamboanga del Sur auf den Philippinen
 Ramon-Magsaysay-Preis, philippinische Auszeichnung

Magsaysay ist der Familienname folgender Personen:
 Genaro Magsaysay (1924–1978), philippinischer Politiker und Rechtsanwalt
 Ramon Magsaysay (1907–1957), dritter Präsident der Philippinen
 Ramon Magsaysay, Jr., philippinischer Senator und Sohn von Ramon Magsaysay